Джесса́те ( — топоним в Италии, может означать:
 Джессате — коммуна в Ломбардии, в провинции Милан.
 Джессате — станция Миланского метрополитена.